Лома дел Кармен има више значења:

 Лома дел Кармен (Санта Марија Хакатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома дел Кармен (Куичапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Кармен (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Кармен (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Кармен (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику